A44 är en motorväg i Nordrhein-Westfalen och Hessen. En del av sträckan kallas även för DüBoDo.

Trafikplatser

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Avbrott - Stängdes 2005, återinvigs troligen efter 2017

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Avbrott - ej aktuellt med utbyggnad

| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Avbrott - ej högprioriterat, behövs ej byggas ut

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Avbrott - utbyggnad prioriterat

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Avbrott - aktuellt med utbyggnad

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Avbrott - aktuellt med utbyggnad

|}

Motorvägar i Tyskland
Vägar i Nordrhein-Westfalen
Vägar i Hessen
Listor över avfartsnummer